Talking Heads: 77 – debiutancki album postpunkowego zespołu Talking Heads, wydany 16 września 1977 roku.

W 2003 album został sklasyfikowany na 290. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu Rolling Stone.

Lista utworów

Strona A

Strona B

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Album na Discogs

Albumy Talking Heads
Albumy muzyczne wydane w roku 1977
Albumy Philips Records
Albumy Sire Records